Raissa Gorlin, née Raissa Bloch (1899-1943), éducatrice et écrivain français ;
 Nicolas Jones-Gorlin (né en 1972), écrivain français.
  (né en 1982), développeur informatique